Sturgess ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Sturgess (* 1968), britischer Radsportler
 Eric Sturgess (1920–2004), südafrikanischer Tennisspieler
 Jim Sturgess (* 1978), britischer Schauspieler
 Reginald Sturgess (1892–1932), australischer Maler
 Sydney Sturgess (1915–1999), kanadische Schauspielerin

Siehe auch:
 Sturges